Brzezina bezeichnet:

Ortschaften
 Březina u Rokycan, Gemeinde in Tschechien
 Březiny, Gemeinde in Tschechien
 ein Dorf bei Radnitz, Bezirk Pilsen
 Brzezina (Strzelce Opolskie), Ortschaft in Polen
 Brzezina (Dolice), Ortschaft im Powiat Stargardzki, Westpommern, Polen
 Brzezina (Skarbimierz), Dorf der Landgemeinde Skarbimierz im Powiat Brzeski in der Woiwodschaft Opole 
 Brzezina (Miękinia), Dorf der Gemeinde Miękinia im Powiat Średzki in der Woiwodschaft Niederschlesien

Gewässer
 Brzezina (Bachówka), Bach in Polen 
 Brzezina (Borowina), Fluss in Polen 
 Brzezina (Oder), Fluss in Polen 
 Brzezina (Skawa), Bach in Polen 

Siehe auch:
 Brezina
 Bryshina
 Bscheschina